Der Chopok ist mit 2023,6 m Höhe nach dem Ďumbier (2043,4 m) und der Štiavnica (2025,3 m) der dritthöchste Gipfel der Niederen Tatra. Er liegt zwischen den Bergen Dereše und Konské. Seine Nordseite ist gekennzeichnet durch Steinwände und tief eingeschnittene Schluchten, die zum Nordosten hin in das Becken des Luková-Tales übergehen, wo sich Moränenreste abgelagert haben und auch noch einen kleinen See bildeten, während die Südseite mit Felsbrocken übersäte Hänge hat. 

Erreichen kann man den Chopok auf dem blau gekennzeichneten Weg vom Luková-Tal aus (60 min hin, 45 min zurück). Dorthin gelangt man mit der Seilbahn von der Schutzhütte Koliesko im Tal Demänovská Dolina. Eine andere Möglichkeit ist vom Süden aus: Zu Fuß auf dem gelb gekennzeichneten Weg vom Hotel Kosodrevina im Bystra-Tal aus (2 Stunden hin, anderthalb Stunden zurück), welches wiederum vom Hotel Srdiečko aus mit der Seilbahn zu erreichen ist. Auf dem Gipfel des Chopok steht die Berghütte Kamenná chata pod chopkom (deutsch etwa „Chopok-Steinhütte“) sowie ein Fernsehsender und eine meteorologische Station.

Klima

Berg in der Slowakei
Berg in Europa
Sendeturm in Europa
Berg in den Karpaten
Sendeanlage in der Slowakei
Demänovská Dolina
Horná Lehota (Brezno)